La toponymie Au Sable ou Aux Sables, désigne plusieurs rivières situées aux États-Unis et au Canada. Ces rivières furent dénommées ainsi à l'époque de la Nouvelle-France. Elles ont conservé leur appellation d'origine française.

Au Sable
Rivière Ausable (lac Huron), Ontario, Canada.

Aux SablesRivière aux Sables (rivière Mistouk), un affluent du lac Labrecque coulant dans Lamarche et de Labrecque, MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.Rivière aux Sables (rivière Saguenay), Saguenay (ville), Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.Rivière aux Sables (Témiscamingue), Belleterre, MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec.Rivière aux Sables (réservoir Pipmuacan), Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.Rivière aux Sables (lac Saint-Pierre), Trois-Rivières, Mauricie,  Québec, Canada.Rivière aux Sables (rivière Mistouk), Labrecque, MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.
 Rivière aux Sables (Ontario), Ontario.

Petite rivière aux SablesPetite rivière aux Sables, Saguenay (ville), Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.Rivière Au Sable (Michigan), Michigan, États-Unis.Rivière Au Sable (État de New York)''', État de New York, États-Unis.